Początek nocy – album studyjny polskiej Marii Sadowskiej. Wydawnictwo ukazało się 16 października 2020 roku nakładem wytwórni muzycznej Agora.

Album dotarł do 29. miejsca polskiej listy przebojów – OLiS.

Płytę promują utwory: „Marakeczi", "Początek nocy", "Wolno umierać" oraz "Kocham Cię".

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2020
Albumy Agory